Anna Amalia di Hohenzollern (1723-1787), principessa di Prussia;
 Anna Amalia di Brunswick-Wolfenbüttel (1739-1807), duchessa di Sassonia-Weimar-Eisenach.
 Biblioteca Anna Amalia a Weimar